O Torneio Internacional Leopoldo Casado de 1980 foi uma competição internacional de futebol realizada entre agremiações do Brasil e a Seleção da Romênia como comemoração de reabertura do Estádio da Ilha do Retiro após finalização de obras estruturais. O campeão foi o anfitrião Sport Club do Recife.

Clubes Participantes

Do Brasil
Sport Club do Recife
Clube Náutico Capibaribe

Da Romênia
Seleção Romena de Futebol

Regulamento 
O torneio foi organizado em três jogos sem o critério de saldo de gols.

Jogos 
Data: 8 de fevereiro de 1980

Data: 10 de fevereiro de 1980

Data: 13 de fevereiro de 1980

Classificação Final

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos de futebol do Brasil
Futebol de 1980 no Brasil